Мумията може да се отнася за:
 Мумия, добре съхранен труп

 Филми
 Мумията (филмова поредица)
 „Мумията (филм, 1932)“, режисьор Карл Фройнд
 „Мумията (филм, 1959)“, режисьор Терънс Фишър
 „Мумията (филм, 1999)“, режисьор Стивън Сомърс
 „Мумията (филм, 2017)“, режисьор Алекс Кърцман